Regenbogen steht für:

 Regenbogen, farbige Lichterscheinung am Himmel
 Regenbogen (Heraldik), Wappenfigur
 Regenbogen – Für eine neue Linke, ehemalige Wählervereinigung in Hamburg (1999–2007)
 Regnboginn, isländische Partei

Musik:
 Regenbogen (Album), Musikalbum von Vanessa Mai
 Regenbogen Karaoke Party, Videoalbum von Vanessa Mai
 Regenbogen (Band), Ostberliner Rockband
 Regenbogen (Schlagerband), steirische Schlagerband 

Regenbogen ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Regenbogen (Spruchdichter) († um 1320), deutscher Spruchdichter
 Arnim Regenbogen (* 1939), deutscher Philosoph, Professor in Osnabrück

 Ralf Regenbogen (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Thilo Götze Regenbogen (1949–2015), deutscher Künstler

Der Regenbogen steht für:
 Der Regenbogen (Roman), Roman von D. H. Lawrence (1915)
 Der Regenbogen (Film),  britisches Filmdrama (1989)

Siehe auch:
 Haus zum Regenbogen, Erfurt
 Regenbogen-Befehl im Zweiten Weltkrieg
 Radio Regenbogen, Radiosender in Baden-Württemberg
 Radio Regenbogen (Bayern)
 Unternehmen Regenbogen (Begriffsklärung)
 Rainbow